

Sigle 
 VHF Omnidirectional Range  – radiofaro omnidirezionale per la navigazione aerea
 Volvo Ocean Race  – competizione velistica

Codici 
 vor – codice ISO 639-3 della lingua võro
 VOR – codice ISO 3166-2:RU dell'Oblast' di Voronež (Russia)

Cinema 
 Il ladro (Vor) – film russo-francese del 1997

Letteratura 
 Ciclo dei Vor  – serie di libri di fantascienza della scrittrice Lois McMaster Bujold

Mitologia 
 Vör  – dea della mitologia norrena

Altro 
 Vor  – casa motociclistica italiana
 Vor  – titolo di rispetto usato nella organitsaya per indicare i capi mafiosi
 Vor  – specie di Guerre stellari

Altri progetti